Gabbia – struttura fissa o mobile destinata a contenere animali
 Gabbia – elemento architettonico
 Gabbia – tipo di vela quadra
 Gabbia – tipo di campo chiuso usato negli allenamenti di calcio.
 Matteo Gabbia – calciatore italiano

Altri progetti

Pagine correlate 
La gabbia